Denumirea de Kalugherovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kalugherovo, un sat în comuna Simeonovgrad, regiunea Haskovo;
 Kalugherovo, un sat în comuna Lesiciovo, regiunea Pazardjik;
 Kalugherovo, un sat în comuna Praveț, regiunea Sofia.